Ez a lista a labdarúgó-Európa-bajnokságok valamennyi góllövőjét tartalmazza.

A zölddel jelölt számoknál a játékos (egyedül vagy másokkal holtversenyben) az adott torna gólkirálya lett. A piros keret a hazai rendezésű tornát jelöli.

Az összesített góllövőlista élmezőnye 
 14 gól
  Cristiano Ronaldo

 9 gól
  Michel Platini

 7 gól
  Alan Shearer

 6 gól
  Thierry Henry
  Patrick Kluivert
  Ruud van Nistelrooy
  Nuno Gomes
  Zlatan Ibrahimović
  Antoine Greizmann
 5 gól
  Milan Baroš
  Wayne Rooney
  Fernando Torres
  Zinédine Zidane
  Jürgen Klinsmann
  Marco van Basten
  Savo Milošević

Öngólt vétett
 Glen Johnson (Svédország ellen 2012-ben)





Öngólt vétett
 Ljuboszlav Penev (Franciaország ellen 1996-ban)

jogutódjaként az 1960–1992 közötti adatokkal együtt.

 Öngólt vétett
 Anton Ondruš (Hollandia ellen 1976-ban)









Öngólt vétett
 Igor Tudor (Franciaország ellen 2004-ben)









Az  jogutódjaként az 1960–1988 közötti adatokkal együtt.





A  és a  jogutódjaként az 1960–1992 közötti adatokkal együtt.

Öngólt vétett
 Jorge Andrade (Hollandia ellen 2004-ben)











valamint  jogutódjaként az 1960–2004 közötti adatokkal együtt.

 Öngólt vétett
 Dejan Govedarica (Hollandia ellen 2000-ben)











Források 

Gollo~vo~ineklistaja
Labdarúgással kapcsolatos listák